Madre kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Madre (kulle i Antarktis),

Frankrike 

 Madré, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar